Плодо́вые му́шки  — семейство насекомых из отряда двукрылых (Diptera), включает 4002 вида. Имеет всесветное распространение. Наиболее известный род — дрозофила (Drosophila). Представителей этого рода также называют плодовыми мухами.

Известны как одни из самых стойких к радиации насекомых.

Семейство включает два подсемейства:  и  — и около 70 родов с 4000 видов. Личинки развиваются в разлагающихся растительных остатках, фруктах, овощах, грибах.

Роды:

 Acletoxenus
 Allopygaea
 Amiota
 Apacrochaeta
 Apenthecia
 Apsiphortica
 Baeodrosophila
 Balara
 Bialba
 Cacoxenus
 Calodrosophila
 Celidosoma
 Chymomyza
 Cladochaeta
 Collessia
 Colocasiomyia
 Crincosia
 Dettopsomyia
 Diathoneura
 Dichaetophora
 Dicladochaeta
 Drosophila
 Eostegana
 Erima
 Gitona
 Hirtodrosophila
 Hypselothyrea
 Jeannelopsis
 Laccodrosophila
 Leucophenga
 Liodrosophila
 Lissocephala
 Lordiphosa
 Luzonimyia
 Marquesia
 Mayagueza
 Microdrosophila
 Mulgravea
 Mycodrosophila
 Neorhinoleucophenga
 Neotanygastrella
 Palmomyia
 Palmophila
 Paraleucophenga
 Paraliodrosophila
 Paramycodrosophila
 Paraphortica
 Pararhinoleucophenga
 Parastegana
 Phortica
 Phorticella
 Poliocephala
 Pseudiastata
 Pseudocacoxenus
 Pseudostegana
 Pyrgometopa
 Rhinoleucophenga
 Samoaia
 Scaptodrosophila
 Scaptomyza
 Soederbomia
 Sphaerogastrella
 Sphyrnoceps
 Stegana
 Styloptera
 Tambourella
 Trachyleucophenga
 Zaprionus
 Zapriothrica
 Zaropunis
 Zygothrica

См. также 
Дрозофилы

Примечания

Литература 
 

 
Семейства насекомых